Das Viaplay Nordic Darts Masters 2021 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde am 17. und 18. September 2021 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Es war das erste und einzige Turnier der World Series of Darts 2021 neben den World Series of Darts Finals. Austragungsort war das Forum in Kopenhagen, Dänemark.

Michael van Gerwen besiegte Fallon Sherrock im Finale mit 11:7 und sicherte sich somit seinen ersten PDC-Titel seit 293 Tagen. Für van Gerwen war es der insgesamt 16. Gewinn eines World Series-Events.

Ereignisse im Vorfeld 
Ursprünglich hätte das Turnier bereits im Jahr 2020 zum ersten Mal ausgetragen werden sollen. Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie entschied man jedoch, das Turnier zunächst in den Herbst und später dann auf Juni 2021 zu verschieben. Nach einer letzten Verschiebung fand es nun im September 2021 statt, während die anderen World Series-Events in Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten auf 2022 verschoben wurden.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus acht Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler der PDC Nordic & Baltic teil. Vier davon qualifizierten sich als aktuelle Tour Card-Holder. Drei dänische Spieler kamen über die PDC Nordic & Baltic Pro Tour zum Turnier. Ein letzter Startplatz wurde bei einem externen Qualifier vergeben. Alle lokalen Teilnehmer starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 17. September statt, Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale wurden am 18. September im best of 15 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelte, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Nordic Darts Masters 2021 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 8 Wildcard-Teilnehmer (davon die Top 4 der PDC Order of Merit gesetzt)
 8 lokale Teilnehmer

PDC Wildcards
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Nathan Aspinall
  Jonny Clayton
  Dimitri Van den Bergh
  Fallon Sherrock

Lokale Spieler
  Darius Labanauskas (Tour Card-Holder)
  Madars Razma (Tour Card-Holder)
  Daniel Larsson (Tour Card-Holder)
  Marko Kantele (Tour Card-Holder)
  Andreas Toft Jørgensen (PDCNB OoM)
  Niels Heinsøe (PDCNB OoM)
  Ivan Springborg (PDCNB OoM)
  Johan Engström (PDCNB Qualifier)

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der PDC Order of Merit war Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN das gesamte Turnier.

International wurden alle Spiele auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Kopenhagen
World Series of Darts 2021
Dartwettbewerb in Dänemark